Round Prairie Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Round Prairie Township du comté de Jefferson en Iowa.
 , du comté de Todd dans le Minnesota.
 Round Prairie Township, du comté de Callaway dans le Missouri.

Homonymie de townships